Ulf Rasmussen er navnet på flere personer:

 Ulf Rasmussen (film) - film om billedhuggeren Ulf Rasmussen
 Ulf Rasmussen (billedhugger) - dansk billedhugger (1913-1997)